По́хьёла () — ряд названий, финского происхождения

 Похьёла — район города Турку
 Похьёла — страна в эпосе Калевала